Ма́нсфельд () — многозначный термин.

Топонимы 
 Мансфельд — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Мансфельд (район) — район в германской земле Саксония-Анхальт (1994—2007).
 Мансфельд-Зюдгарц — район в германской земле Саксония-Анхальт.

Персоналии 
 Мансфельды — немецкий графский род.
 Мансфельд, Альбрехт III фон (1480—1560) — немецкий дворянин.
 Мансфельд, Альфред (1912—2004) — израильский архитектор.
 Мансфельд, Дмитрий Августович (1851—1909) — русский драматург, переводчик, жерналист.
 Мансфельд, Иоахим Фридрих фон (1581—1623) — немецкий граф.
 Мансфельд, Карл фон (1543—1595) — испанский военачальник, генерал.
 
 Мансфельд, Рудольф (1901—1960) — немецкий ботаник.

Двойные фамилии 
 Коллоредо-Мансфельд, Иероним (1775—1822) — австрийский полководец.
 Полевой-Мансфельд, Евгений Августович (1869—1932) — русский конферансье, поэт, драматург, беллетрист, педагог.
 Полевая-Мансфельд, Нонна Александровна (1896—1975) — советская певица (лирическое сопрано).